Demars oder DeMars ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Demars (1702–1774), französischer Organist und Komponist
 Jean-Odéo Demars (1695–1756), französischer Organist und Komponist
 Bruce DeMars (* 1935), ehemaliger Admiral der US Navy